Gerevich ist der Familienname folgender Personen:
 Aladár Gerevich (1910–1991), ungarischer Fechter
 Erna Gerevich (1906–2002), ungarische Fechterin, siehe Erna Bogen
 Pál Gerevich (* 1948), ungarischer Fechter
 Tibor Gerevich (1882–1954), ungarischer Kunsthistoriker
 
Gerevich ist des Weiteren der Name von:
 (228893) Gerevich, Asteroid